Osoby o tym nazwisku:
 Jean-Théodore Radoux – belgijski kompozytor i pedagog
 Lucien Radoux – belgijski polityk